Presidente federale dell'Austria (Bundespräsident) – capo di stato dell'Austria (lista)
 Presidente federale della Germania (Bundespräsident) – capo di Stato della Germania (lista)
 Presidenti della Confederazione Elvetica (Bundespräsident) – il consigliere federale che funge da primus inter pares nel governo svizzero